Nurmsi (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna
 Nurmsi (Paide), een plaats in de Estlandse gemeente Paide